Слон (юникод ♗♝) — шахматная фигура. Игроки начинают игру с двумя слонами. В начале партии белые слоны занимают поля c1 и f1, черные — c8 и f8.

Слон в разных странах имеет самые разные названия:
  «шут» или «сумасшедший» () — у французов;
 «бегун» (, ) — у немцев и венгров;
 «офицер» (, ) — у болгар, белорусов;
 «Слон» — у русских. 
 «копье» () — у эстонцев;
 «епископ» (; ) — в англоязычных и португалоязычных странах
«гонец» () — у поляков;
«стрелец» () — у чехов;
«охотник» () — у сербов.

Связано это во многом с тем, что в шатрандже слон («алфил») ходил на две клетки по диагонали, перепрыгивая через фигуры, как конь. Арабы, не любившие рисовать людей и животных, оставили от слона два бивня — и раздвоенная фигура кому-то показалась шутом, кому-то католическим епископом.

Правила хода 
Слон может перемещаться на любое число полей по диагонали, при условии, что на его пути нет фигур.

Каждый слон может перемещаться либо только по белым полям, либо только по чёрным, поэтому слонов называют белопольными и чернопольными соответственно. Обуславливается это цветом поля в начальной позиции слона. По месту расположения в начале игры и до первого сделанного хода слонов делят на королевских (стоящих возле короля) и ферзевых (стоящих возле ферзя).

Слон и материальная ценность 

Так как слону доступна только половина полей доски, он слабее ладьи, которой доступны все поля. Кроме того, на пустой доске под удар ладьи попадают четырнадцать полей, тогда как под удар слона попадают от семи (если слон на краю доски) до тринадцати (в центре).

Слон может эффективно взаимодействовать с пешечной цепью, поддерживая её основание.

Не менее эффективно слон может разрушать пешечные цепи противника.
 
Слон примерно эквивалентен коню. Ближе к эндшпилю, если пешки на обеих сторонах доски, слон становится сильнее коня, но конь немного сильнее, если пешки только на одной стороне. 

Король с двумя разнопольными слонами или со слоном и конём может поставить мат королю соперника. Если на доске с одной стороны остаётся лишь король, а с другой — король и слон, объявляется ничья.

Слон в беспешечном эндшпиле 

 Слон у сильнейшей стороны:
 Король и два разноцветных слона (белопольный и чёрнопольный) ставят мат одинокому королю.
 Король, слон и конь ставят мат одинокому королю.
 Король и один слон против короля, король и любое количество одноцветных слонов (ситуация теоретически возможна, если один или несколько слонов получен(ы) превращением пешки) против короля — ничья.
 Слон у слабейшей стороны:
 Король и слон против короля и ладьи — как правило, ничья. Королю нужно стремиться в угол, по цвету противоположный цвету слона, иначе мат.
 Король и слон против короля и ферзя — как правило, проигрыш.
 Король и два разноцветных слона против короля и ферзя — как правило, проигрыш. В ряде случаев для выигрыша сильнейшей стороне необходимо большое количество ходов, тогда возможна ничья по правилу 50 ходов. Кроме этого существует одна ничейная крепость («позиция Лолли») рядом с углом доски, например Kpg2+Cf3+Cg3/Kpf5+Фe3 1.Ch2!

См. также 
 Слоновые окончания
 Слон (сёги)
 Слон (сянци)

Примечания 

Шахматные фигуры